Happy может означать:

Музыка 
 Happy? — шестой студийный альбом группы Public Image Ltd. (1987)
 Happy (песня The Rolling Stones)
 Happy (песня Леоны Льюис)
 Happy (песня Майкла Джексона)
 Happy (песня Марины Диамандис)
 Happy (песня Фаррелла Уильямса)

Люди 
 Дмитрий «Happy» Костин — российский киберспортсмен.

Прочее 

 Yppah (произнесенное наоборот слово «happy») – американский музыкант, диджей.

См. также 
Хэппи